Аяла, Айала () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Аяла — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Аяла — муниципалитет, расположенный к югу от Куаутла, в штате Морелос, Мексика.
 Большая Аяла — река в России, протекает в Республике Алтай.
 Сьюдад-Аяла — город и административный центр муниципалитета Аяла в мексиканском штате Морелос.

Персоналии 
 Аяла, Пруденсия (1885—1936) — сальвадорская журналистка, поэтесса, экстрасенс и общественная деятельница, активная защитница прав женщин в Сальвадоре.
 Аяла, Себастьян (род. 1995) — колумбийский футболист.
 Аяла, Франсиско (1906—2009) — испанский писатель, переводчик, социолог, эссеист.
 Лопес де Аяла, Аделардо (1828—1979) — испанский поэт и государственный деятель.
 Айала, Алексис (род. 1965) — мексиканский актёр театра и кино и режиссёр.
 Айала, Рамон Перес де (1880—1962) — испанский писатель и журналист.
 Айала, Серж (1943—2012) — французский певец и актёр, приёмный сын Жана Маре.
 Айала, Фернандо (1920—1997) — аргентинский кинорежиссёр, сценарист.
 Айала, Франсиско (1906—2009) — испанский писатель, переводчик, социолог.
 Айала, Франсиско Хосе (1934—2023) — американский биолог и философ.
 Айала, Хуан де (1745—1797) — испанский морской офицер, исследователь.
 Лопес де Айала, Пилар (род. 1978) — испанская актриса
 Эйла Секура () — героиня франшизы «Звёздные войны».